

Придорожнє — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Придорожнє — село, Донецька область, Старобешівський район
 Придорожнє — село Запорізька область, Новомиколаївський район
 Придорожнє — село, Херсонська область, Генічеський район
 Придорожнє — селище, Донецька область, Амвросіївський район

Придорожнє — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Придорожнє — село, Федоровський район, Костанайська область

Див. також 
 Придорожне